Gastinger ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Gastinger (* 1964), österreichische Bundesministerin für Justiz (BZÖ)
 Wilhelm Gastinger (1929–2021), deutscher Politiker (CSU)

Gastinger ist der Ortsname von:
 Gastinger (Gemeinde Straß), Ortsteil von Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich